Eotaxina (din greaca eos = zori de zi (de culoare roz) + taxis = ordonare, aranjare) este o citokină din familia chemokinelor β (C-C), formată din 74 aminoacizi, produsă de celule epiteliale și endoteliale, macrofage, eozinofile și limfocite T activate. Factorulul de necroză tumorală alfa (TNFα) stimulează eliberarea sa. Eotaxina se leagă de un receptor de tip CCR3 cu 7 domenii transmembranare,  exprimate în principal de eozinofile. Eotaxina provoacă activarea (eliberarea de proteine toxice) și migrația eozinofilelor spre anumite țesuturi (de exemplu, spre țesuturile bronșice în astm, sau spre piele în dermatită de contact).  

La om, există trei eotaxine: 
 CCL11 (eotaxina-1) 
 CCL24 (eotaxina-2) 
 CCL26 (eotaxina-3)

Note 

Imunologie